Села:
 Межигірка — Вінницька область, Немирівський район
 Межигірка — Черкаська область, Шполянський район